
Улица Стра́умес () — улица в Риге, в Видземском предместье, в историческом районе Браса. Начинается от улицы Инвалиду как продолжение улицы Лачу; пролегает в северном направлении и заканчивается тупиком. С другими улицами не пересекается.

Общая длина трассы улицы — , из которых только 75 м имеет вид асфальтированной улицы, далее переходящей в зелёную зону. По благоустроенной части улицы разрешено двустороннее движение. Общественный транспорт не курсирует.

История 
Улица Страумес впервые показана на картах города за 1880—1883 год под названием Тюремная улица (, ), поскольку пролегала рядом с исправительным заведением, расположенным здесь и в наши дни. В 1950 году получила современное название (от  — течение, поток), которое более не изменялось.

На картах первой половины XX века улица продолжается с выходом к улице Лактас у здания железнодорожной станции Браса.

Примечания 

Улицы Брасы